Dukuh kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Dukuh, Cirebon, by, 
 Dukuh, Indramayu, by, 
 Dukuh, Sragen, by, 
 Dukuh, Karanganyar, by, 
 Dukuh, Subang, by, 
 Dukuh, Bogor, by, 
 Dukuh, Jakarta, by, 
 Dukuh, Pekalongan, by, 
 Dukuh, Bandung, by, 
 Dukuh, Lembeyan, by, 
 Dukuh, Bendo, by, 
 Dukuh, Kediri, by, 
 Dukuh, Bali, by, 
 Dukuh, Mojolaban, by, 
 Dukuh, Bayat, by, 
 Dukuh, Delanggu, by, 
 Dukuh, Boyolali, by, 
 Dukuh, Sukoharjo, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar